Joana Vasconcelos (ur. 1991) – portugalska kajakarka
 Joana Vasconcelos (ur. 1971) – portugalska artystka